Ken Flach e Robert Seguso erano i detentori del titolo, ma hanno perso in semifinale contro John Fitzgerald e Anders Järryd.

Fitzgerald e Järryd hanno battuto in finale 3–6, 7–6 (7–4), 6–4, 7–6 (7–4) Rick Leach e Jim Pugh.

Teste di serie

 Rick Leach /  Jim Pugh (finale)
 Ken Flach /  Robert Seguso (semifinali)
 John Fitzgerald /  Anders Järryd (campioni)
 Jim Grabb /  Patrick McEnroe (terzo turno)
 Jakob Hlasek /  John McEnroe (terzo turno)
 Paul Annacone /  Christo van Rensburg (primo turno)
 Kevin Curren /  David Pate (terzo turno)
 Jorge Lozano /  Todd Witsken (primo turno)

 Darren Cahill /  Mark Kratzmann (quarti di finale) 
 Pieter Aldrich /  Danie Visser (quarti di finale) 
 Scott Davis /  Tim Wilkison (secondo turno) 
 Peter Doohan /  Laurie Warder (quarti di finale) 
 Eric Jelen /  Michael Mortensen (primo turno) 
 Grant Connell /  Glenn Michibata (primo turno) 
 Jim Courier /  Pete Sampras (terzo turno) 
 Brad Drewett /  Wally Masur (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1989